Crossville désigne :

Crossville, une ville située dans l’Alabama ;
Crossville, une ville située dans l’Illinois ;
Crossville, une ville située dans le Tennessee.

Homonymie de toponyme